Шайдуллина — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Шайдуллина, Наиля Робертовна (род. 1994) — российская волейболистка, чемпионка России 2013.
 Шайдуллина, Регина Маратовна (род. 1999) — российская тяжелоатлетка, чемпионка России 2021.
 Шайдуллина, Файруза Динисламовна (род. 1951) — певица, народная артистка БР.